Trattato di Pavia – della dinastia Wittelsbach, 1329
 Trattato di Pavia – tra Spagna e ducato di Savoia, 1617